Stillington – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Stillington – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)